Daydreamer – film del 2007 diretto da Brahman Turner
 Daydreamer – singolo di David Cassidy del 1973
 Daydreamer – singolo di Flux Pavilion del 2012

 The Daydreamer – film del 1966 diretto da Jules Bass
 L'inventore di sogni (The Daydreamer) – romanzo del 1993 di Ian McEwan
DayDreamer - Le ali del sogno –  serial televisivo turco